Iaroslav Alekseïevitch Kossov - en russe : , et en anglais :  - (né le  à Magnitogorsk en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Metallourg Magnitogorsk, il est choisi par son club formateur au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2010 en troisième ronde en soixante-dixième position afin de conserver ses droits dans la KHL. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2011, il est sélectionné au cinquième tour, en cent-vingt-cinquième choix au total par les Panthers de la Floride. Le , il joue son premier match dans la KHL face au Vitiaz Tchekhov. Il marque son premier but et sa première assistance le  chez le Traktor Tcheliabinsk. Il décroche la Coupe Gagarine 2014 et 2016 avec le Metallourg Magnitogorsk.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2010-2011|| Stalnye Lissy || MHL || 42|| 11|| 10|| 21|| 22|| 17|| 6|| 1|| 7|| 0
|-
| 2011-2012|| Stalnye Lissy || MHL || 12|| 6|| 4|| 10|| 6|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 27|| 4|| 5|| 9|| 6|| 7|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 40|| 4|| 3|| 7|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Stalnye Lissy || MHL || -|| -|| -|| -|| -|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2013-2014|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 32|| 2|| 2|| 4|| 0|| 21|| 2|| 1|| 3|| 0
|-
| 2013-2014|| Ioujny Oural Orsk || VHL || 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 52|| 4|| 5|| 9|| 14|| 5|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016|| Metallourg Magnitogorsk || KHL||53 ||4 ||1 ||5 ||28 ||23 ||4 ||3 ||7 ||6
|-
| 2016-2017|| Metallourg Magnitogorsk || KHL||41 ||3 ||2 ||5 ||27 ||18 ||4 ||2 ||6 ||8
|-
| 2017-2018|| Metallourg Magnitogorsk || KHL||19 ||2 ||5 ||7 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018|| Ak Bars Kazan || KHL||19 ||3 ||4 ||7 ||2 ||11 ||3 ||2 ||5 ||2
|-
| 2018-2019 || HK Spartak Moscou || KHL || 24|| 3|| 2|| 5|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || CSK VVS Samara || VHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL || 4|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Traktor Tcheliabinsk || KHL ||59 || 12 || 10 || 22 || 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 48 || 11 || 3 || 14 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 24|| 3|| 1|| 4|| 25|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0

Au niveau international

Notes et références 

Naissance à Magnitogorsk
Naissance en juillet 1993
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage du Metallourg Magnitogorsk
Choix de repêchage des Panthers de la Floride
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du CSK VVS Samara
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine